Hannibal se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Lester Stuart Hannibal
 L.H. Hannibal